Ghods steht für:

 Ghods (Stadt), eine Stadt im Iran
 Ghods (Magazin), ein iranisches Magazin

Ghods ist der Familienname folgender Personen:

 Hossein Ghods-Nachai (1911–1977), iranischer Dichter, Minister und Diplomat